Slovo Scream má více významů:

film, televize
 Vřískot – americká hororová franšíza
 Vřískot (anglicky Scream) – film z roku 1996 režiséra Wesleyho Cravena, vyrobena byla i čtyři pokračování Vřískot 2 (1997), Vřískot 3 (2000), Vřískot 4 (2011) a Vřískot (2022)
 Scream (seriál) – televizní seriál na motivy filmů Vřískot
 Vřískot (anglicky Scream) – film z roku 2022 režisérů Matta Bettinelliho-Olpina a Tylera Gilletta
 Scream (film, 1981) – film režiséra Byrona Quisenberryho

hudba
 scream, screaming – alternativní hlasová technika
 Scream (hudební skupina) – americká punková hudební skupina
 alba:
Scream (album, Michael Jackson) – posmrtně vydané kompilační album Michaela Jacksona z roku 2017
singly, písně:
 Scream (píseň, Avenged Sevenfold) – singl heavy-metalové skupiny Avenged Sevenfold
 Scream (píseň, Margaret Berger) – singl z alba New Religion Margaret Bergerové
 Scream (píseň, Michael Jackson a Janet Jacksonová) – duet Michaela Jacksona a Janet Jacksonové z alba HIStory: Past, Present and Future, Book I
 screamo – hudební žánr